Harlev (Aarhus), een plaats in de gemeente Aarhus
 Harlev (parochie), parochie in Denemarken
 Hårlev (plaats), een plaats in de Deense gemeente Stevns
 Hårlev (parochie), parochie in Denemarken